Водонку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 105 км на південь від Меца, 50 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 166,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Водонкур на сайті французького Національного інституту географії
 Водонкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Водонкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Водонкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Водонкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези